Erscheinung Christi ist 

 eine andere Bezeichnung für das christliche Fest Epiphanias oder Erscheinung des Herrn, umgangssprachlich Dreikönigstag (siehe: Heilige Drei Könige) 
 der Name folgender diesem Fest gewidmeten Kirchen:
 Pfarrkirche Erscheinung Christi (Krefeld)